Гран-при Хассана II 2006 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 24 по 30 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Ролан Гаррос.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мариано Пуэрта
 в парном разряде —  Леош Фридль и  Франтишек Чермак

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Даниэле Браччали обыграл  Николаса Массу со счётом 6-1, 6-4.
 Браччали выиграл дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Массу сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Николас Массу
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=7
| RD1-team02= Даниэле Браччали
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Юрген Мельцер /  Юлиан Ноул''' обыграли  Александра Васке /  Михаэля Кольманна со счётом 6-3, 6-4.
 Мельцер выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ноул выиграл 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 ATP Тур 2006
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 одиночный турнир
 парный турнир

Марокко
Теннис
Апрель 2006 года
2006